Daniel John "Danny" Higginbotham (ur. 29 grudnia 1978 w Manchesterze) – angielski piłkarz występujący na pozycji obrońcy w Chester.  Dnia 19 listopada 2013 roku zadebiutował w reprezentacji Gibraltaru przeciwko Słowacji, który zakończył się wynikiem 0:0. W styczniu 2014 roku zakończył piłkarską karierę.

Przypisy

Bibliografia 
 

Angielscy piłkarze
Piłkarze Manchesteru United
Piłkarze Royalu Antwerp FC
Piłkarze Derby County F.C.
Piłkarze Southampton F.C.
Piłkarze Stoke City F.C.
Piłkarze Sunderland A.F.C.
Piłkarze Nottingham Forest F.C.
Piłkarze Ipswich Town F.C.
Piłkarze Sheffield United F.C.
Urodzeni w 1978
Ludzie urodzeni w Manchesterze